Тейлор, Ричард Эдвард (1929—2018) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1990 года.
 Тейлор, Ричард Лоуренс (род. 1962) — английский математик, профессор.
 Тейлор, Ричард (1781—1858) — английский ботаник, натуралист (естествоиспытатель).
 Тейлор, Ричард Лесли — новозеландский кинематографист, пятикратный лауреат премии «Оскар».
  (1805—1873) — миссионер, исследователь Новой Зеландии.
 Тейлор, Ричард (1826—1879) — американский плантатор и генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны.